Il doppio  del Tetra Pak Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Marcel Felder e Caio Zampieri hanno battuto in finale Fabricio Neis e João Pedro Sorgi 7–5, 6–4.

Teste di serie 

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (quarti di finale, ritiro)
 André Ghem /  Rodrigo Grilli (primo turno)

 Martín Alund /  Guillermo Durán (quarti di finale) 
 Marcel Felder /  Caio Zampieri (campioni)

Tabellone

Note 
 

Tetra Pak Tennis Cup 2011